Canal 10 steht für:

 Canal 10 (Guadeloupe), französischsprachiger Fernsehsender auf Guadeloupe
 Canal 10 (Mexiko), mexikanischer Fernsehsender auf dem Vulkan Altzomoni, siehe Las Estrellas
 Canal 10 (Nicaragua), nicaraguanischer Fernsehsender, gehört der internationalen lateinamerikanischen Sendergruppe Albavisión
 Canal 10 (Spanien), erster spanischer Privatfernsehkanal, aktiv von Januar bis September 1988
 Canal 10 (Uruguay), uruguayischer Fernsehsender in Montevideo

Siehe auch
 Kanal 10 (Begriffsklärung)